Du sollst nicht begehren steht für:

 Du sollst nicht begehren …, eine Textpassage aus dem neunten und zehnten Gebot der Bibel, siehe Zehn Gebote

Bücher
 Du sollst nicht begehren (Batya Gur), Kriminalroman der israelischen Schriftstellerin Batya Gur
 Du sollst nicht begehren (Theodor J. Reisdorf), Kriminalroman des deutschen Schriftstellers Theodor J. Reisdorf

Filme
 Du sollst nicht begehren, Alternativtitel von Blinde Ehemänner (Blind Husbands), US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs Erich von Stroheim aus dem Jahr 1919
 Du sollst nicht begehren (1933), deutsches Filmdrama des Regisseurs Richard Schneider-Edenkoben
 Du sollst nicht begehren (1952) (Hård klang), schwedisches Filmdrama des Regisseurs Arne Mattsson
 Du sollst nicht begehren (1973), luxemburgisches Filmdrama der Regisseure Marc Thoma und Pol Tousch
Siehe auch:
 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib